

Мараліха — село, Краснощоковський район, Алтайський край
 Мараліха — село, Чаришський район, Алтайський край